

Abbigliamento
Escada – azienda tedesca di moda

Geografia
Escada – comune del Brasile